

Patronyme 

 Coriolano Alberini (1886-1960), philosophe et épistémologue argentin ;
 Filoteo Alberini (1865-1937), producteur, réalisateur, et metteur en scène italien ;
 Pietro Alberini (mort en 1100), cardinal de l'Église catholique.

Autres
 Alberini & Santoni, maison cinématographique italienne
 Palais Alberini, à Rome (Italie)